Eintracht kan syfta på 

 Eintracht Braunschweig – tyskt fotbollslag
 Eintracht Frankfurt – tyskt fotbollslag
 SV Eintracht Trier 05 – tyskt fotbollslag